Fissione cellulare – in biologia, modalità di riproduzione asessuata
 Fissione gemellare – in genetica, tecnica di clonazione
 Fissione nucleare – in fisica nucleare, processo in cui il nucleo di un elemento chimico pesante decade in frammenti di minori dimensioni
 Fissione spontanea – forma di decadimento radioattivo caratteristica di isotopi molto pesanti